Antoni Dalmau i Ribalta (1951-2022), polític i escriptor igualadí, president de la Diputació de Barcelona entre 1982 i 1987.
 Antoni Dalmau i Jover (1916-2001), polític i escriptor igualadí, pare d'Antoni Dalmau i Ribalta.
 Antoni Dalmau (arquitecte), mestre d'obres de la Catedral de València, segle XV